Ямин — фамилия. Известные носители:

 Ямин, Абдулла (род. 1959) — президент Мальдивской республики с 17 ноября 2013 года.
 Ямин, Мохаммад (1903—1962) — индонезийский поэт, политический и государственный деятель, национальный герой Индонезии.